Valentin von Eickstedt er navnet på flere personer:

 Valentin von Eickstedt (kansler) (1527-1579) – pommersk kansler
 Valentin von Eickstedt (officer) (1669-1718) – dansk officer og overkrigssekretær, pommersk godsejer